Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

308e régiment d'infanterie
308e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires